Stachowicz – nazwisko

osoby o nazwisku Stachowicz:
 Aleksiej Stachowicz (ur. 1918) – rosyjski działacz emigracyjny, oficer Wehrmachtu podczas II wojny światowej
 Damian Stachowicz (1658– 1699) – polski kompozytor doby barokowej, pijar
 Edmund Stachowicz (ur. 1948) – polski polityk
 Helena Stachowicz (1923–1994) – polska lekkoatletka, która specjalizowała się w rzucie oszczepem oraz dyskiem
 Izabela „Czajka” Stachowicz (1893–1969) – ur. Izabela Szwarc, polska pisarka żydowskiego pochodzenia
 Józef Stachowicz (1900–1985) – polski pedagog, polonista, organizator tajnego nauczania w powiecie sanockim
 Jerzy Stachowicz (ur. 1956) – oficer Służby Bezpieczeństwa następnie Urzędu Ochrony Państwa oraz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego
 Katarzyna Stachowicz (ur. 1977) – polska polityk
 Michał Stachowicz (1768–1825) – polski artysta malarz i grafik epoki romantyzmu
 Teodor Baltazar Stachowicz (1800–1873) – polski artysta malarz
 Wojciech Stachowicz (1888–1958) – pułkownik artylerii Wojska Polskiego

Zobacz też